

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 13 мая

Национальные 
  — фестиваль Претос Велхос — годовщина отмены рабства в стране, Золотой закон 1888 года
  — День святой Марии.
 ,  — День Гарланда 
  — Праздник первой борозды.

Профессиональные 
  — День Черноморского флота ВМФ (1783).
  — День охранно-конвойной службы МВД (1938).

Религиозные 
 Православие

 память мученика Максима;
 память апостола Иакова Зеведеева (44);
 обре́тение мощей священномученика Василия, епископа Амасийского (ок.322);
 память святителя Доната, епископа Еврийского (ок.387);
 память святителя Меркуриалия Форлийского (406);
 обре́тение мощей святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского (1558);
 память святителя Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского (1867).

Именины 
 Католические: Роберт, Серваций.
 Православные: Максим, Василий, Донат, Игнат, Никита, Яков.

События 
См. также: :Категория:События 13 мая

До XIX века 
 1497 — папа римский Александр VI отлучил от церкви Джироламо Савонаролу.
 1501 — Америго Веспуччи отправился в путешествие на Запад (в ходе путешествия он выяснил, что Колумб открыл новый континент).
 1564 — князь Андрей Курбский бежал из Юрьева в литовские владения.
 1568 — произошла Битва при Лангсайде, вынудившая королеву Шотландии Марию Стюарт бежать в Англию и установившая в Шотландии режим регента графа Морея при малолетнем короле Джеймсе VI.
 1598 — благословение Бориса Годунова на великое государство московское.
 1619 — в Гааге казнён видный государственный деятель Йохан ван Олденбарневелт по обвинению в государственной измене.
 1637 — кардинал Ришельё, памятуя о своих врагах, приказал закруглить все кинжалы, которые использовались за едой для нарезания мяса, создав таким образом столовый нож.
 1641 — в ходе Каталонской войны произошла битва при Константи.
 1647 — в результате катастрофического землетрясения почти полностью разрушен город Сантьяго — столица Генерал-капитанства Чили (будущая столица Республики Чили).
 1667 — на заседании церковного собора в Москве были осуждены старообрядцы.
 1696 — войска империи Цин разгромили Галдан-Бошогту в битве на Тэрэлже.
 1754 — вышел указ императрицы Елизаветы Петровны об учреждении в Петербурге первого в России банка.
 1777 — открытие университетской библиотеки в Вене.
 1779 — подписан Тешенский договор, завершивший войну за Баварское наследство.
 1783 — Азовская флотилия вошла в Ахтиарскую бухту, что означало создание Черноморского флота Российской империи.
 1787 — возглавляемый капитаном Артуром Филлипом Первый флот с каторжниками отправился из Портсмута, чтобы основать первую колонию каторжников в Австралии.

XIX век 
 1805 — в ходе Первой берберийской войны произошла Битва при Дерне .
 1829
 А. С. Пушкин просит руки Натальи Гончаровой.
 А. С. Пушкин отправился из Москвы на Кавказ в действующую армию.
 1830 — Эквадор вышел из состава Великой Колумбии и объявил себя независимой республикой.
 1836 — началось строительство первой в Российской империи железной дороги по маршруту Санкт-Петербург — Царское Село — Павловск.
 1845 — в России учреждена Императорская служба мер и весов.
 1846 — США формально объявили войну Мексике.
 1857 — из-за нелепых слухов о том, что упадут высокие дома, парижане в панике покинули город.
 1865 — открыт Новороссийский университет в Одессе (сейчас Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова).
 1871 — Ватикан включён в Итальянское королевство, а суверенитет папы ограничен дворцами Ватикана, римской латеранской церковью и загородной папской резиденцией. К дворцам, которые довольно обширны, относились также и прекрасные ватиканские сады.
 1888 — отмена рабства в Бразилии.
 1895
 Образована федерация футбола Чили.
 Указом Николая II на вооружение русской армии принимаются солдатская и офицерская модификации револьвера системы Нагана.

XX век 
 1907 — открылся V съезд РСДРП, проходивший в Лондоне по 1 июня и получивший название Лондонского Съезда. Среди делегатов — В. И. Ленин, И. В. Сталин, Л. Д. Троцкий.
 1918
 В США напечатаны почтовые марки с перевёрнутым изображением самолётов, ставшие коллекционной редкостью.
 Декрет ВЦИК и Совнаркома «О предоставлении народному комиссару чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими».
 1919 — начало наступления белогвардейской Северо-Западной армии Н. Н. Юденича на Петроград.
 1920 — в Манчестере на конференции врачей-дантистов сахар назван главной причиной болезни зубов, для избежания пагубных последствий рекомендовалось после сладостей пить сухое шампанское.
 1921 — Совнарком издал декрет об организации домов отдыха.
 1925 — открыт III съезд Советов СССР.
 1927
 В Германии произошёл крах финансового и экономического рынка («чёрная пятница»).
 В Киеве создан футбольный клуб «Динамо Киев».
 1930 — убит последний дикий сумчатый волк.
 1934
 На первом заседании комиссии по приёму в члены Союза советских писателей членский билет № 1 выдан А. М. Горькому. Принята первая группа писателей — А.Безыменский, Г.Никифоров, А.Караваева, К.Зелинский, Б.Ясенский, Б.Иллеш, А.Глебов, И.Ильф, Е.Петров, В.Киршон, М.Герасимов, А.Свирский.
 1935 — письмо ЦК ВКП(б) о проверке партийных документов, усилившее начавшиеся репрессии против «врагов народа», последовавшие за убийством С. М. Кирова.
 1936 — Всеобщая забастовка в Греции.
 1940
 Нидерландская королева Вильгельмина покидает Нидерланды и уезжает в Великобританию.
 Свой первый официальный полёт совершил вертолёт «Воут-Сикорский VS-300».
 1942 — школьница блокадного Ленинграда Таня Савичева сделала в своём дневнике последнюю запись: «Мама в 13 мая в 7-30 утра», «Савичевы умерли», «Умерли все», «Осталась одна Таня».
 1943 — капитуляция Североафриканского корпуса в Тунисе.
 1949 — катастрофа Ил-12 под Новосибирском. Погибли 25 человек.
 1950 — в городе Сильверстоуне (Англия) прошла первая гонка первого чемпионата «Формулы-1». Победителем стал итальянский автогонщик Джузеппе Фарина () («Альфа-Ромео»), который по итогам сезона стал и первым чемпионом «Формулы-1».

 1954 — свой первый полёт совершил американский экспериментальный вертолёт «Келлет КН-15», оснащённый маленькими жидкостными реактивными двигателями, установленными на концах лопастей несущего винта. Первый, по мнению некоторых, практический реактивный винтокрылый летательный аппарат, совершивший полёт.

 1958 
 Алжирская война: начало майского путча в Алжире, завершившегося падением Четвёртой республики во Франции и приходом к власти Шарля де Голля.
 Швейцарский инженер Жорж де Местраль зарегистрировал торговую марку «Velcrо» для своей текстильной застёжки-липучки.
 1960 — швейцарскими альпинистами под руководством Макса Эйзелина () покорён труднодоступный исполин Дхаулагири («Белая гора», 8221 метр), девятая по высоте вершина мира, расположенная в Непале.
 1965
 Израиль и ФРГ договорились об установлении дипломатических отношений.
 «Rolling Stones» выпускают синглом песню «Satisfaction».
 1966 — «Rolling Stones» выпускают сингл «Paint it Black».
 1981 — неудачное покушение на папу римского Иоанна Павла II, которое совершил турецкий террорист Мехмет Али Агджа.
 1982 — с космодрома Байконур осуществлён запуск советского пилотируемого космического корабля «Союз Т-5».
 1985
 Британская рок-группа «Dire Straits» выпустила альбом «Brothers in Arms».
 В Филадельфии полицейский вертолёт сбросил бомбу на штаб-квартиру радикальной организации «MOVE». В возникшем пожаре погибли 11 человек.
 1986
 Во Франции вышел фильм Клода Лелюша «Мужчина и женщина. 20 лет спустя» о тех же героях и с теми же актёрами.
 Открылся V съезд Союза кинематографистов СССР, на котором первым секретарём был избран режиссёр Элем Климов. С «полки» были сняты ранее запрещённые цензурой фильмы.
 1991
 Корпорация «Apple» выпустила в продажу «Macintosh System 7.0».
 Началась телевизионная трансляция Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) и информационной программы «Вести».
 1997 — основана Московская Академия предпринимательства при Правительстве Москвы.
 2000
 На Кипре закончился конкурс «Мисс Вселенная-2000». Первое место заняла 21-летняя индианка Лара Датта, второе — венесуэлка Клаудиа Морено, третье — испанка Хелен Линдес.
 Указом Президента в России созданы федеральные округа и институт полномочных представителей Президента РФ в них.

XXI век 
 2003
 В Израиле возобновилась всеобщая бессрочная забастовка госслужащих. Это произошло после провала переговоров между представителями профсоюзов и министерства финансов.
 В посольстве США в Москве прошла презентация новой 20-долларовой купюры.
 Шаолиньский монастырь впервые уплатил налоги. Монастырь получил деньги от одной кинематографической компании — за использование своей торговой марки. Это первый доход монастыря после того, как настоятель решил взяться за защиту интеллектуальной собственности.
 2005 — в Андижане (Узбекистан) при подавлении вооружённого мятежа было убито от нескольких сот до тысячи митингующих.
 2014 — взрыв на шахте в Соме (Турция). Погибли 282 человека.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 13 мая

До XIX века 
 1221 — Александр Невский (ум.1263), князь Новгородский, великий князь Киевский, великий князь Владимирский, русский полководец.
 1655 — Иннокентий XIII (в миру Пьетро Микеланджело деи Конти; ум.1724), 244-й папа римский (1721—1724).
 1750 — Лоренцо Маскерони (ум.1800), итальянский математик и поэт.
 1767 — Жуан VI (ум.1826), король Соединённого королевства Португалии, Бразилии и Алгарве (1816—1826).
 1785 — графиня Анна Орлова-Чесменская (ум.1848), камер-фрейлина, сподвижница российской императрицы Екатерины II, меценат.
 1792 — Пий IX (в миру Джованни Мария, граф Мастаи де Ферретти; ум.1878), 255-й папа римский (1846—1878).
 1795 — Павел Шафарик (ум.1861), чешский филолог, историк-славист, автор идеи славянского единства.

XIX век 
 1804 — Алексей Хомяков (ум.1860), русский философ, поэт, публицист.
 1809 — Джузеппе Джусти (ум.1850), итальянский поэт-сатирик, общественный деятель.
 1814 — Эдуард Губер (ум.1847), российский поэт, переводчик, литературный критик.
 1840 — Альфонс Доде (ум.1897), французский писатель-романист и драматург.
 1842 — Артур Салливан (ум.1900), английский композитор, органист, дирижёр, педагог.
 1849 — Панас Мирный (наст. имя Афанасий Руденко; ум.1920), украинский писатель, драматург, общественный деятель.
 1850 — Модест Чайковский (ум.1916), русский драматург, либреттист, музыкальный критик, младший брат П. И. Чайковского.
 1851 — Лаза Лазаревич (ум.1891), сербский писатель, основоположник сербской реалистической прозы.
 1857 — Рональд Росс (ум.1932), британский врач и паразитолог, лауреат Нобелевской премии (1902).
 1879 — Николай Алексеев (ум.1964), русский философ, правовед, один из идеологов евразийства.
 1881 — Илона Дуриго (ум.1963), венгерская певица и педагог.
 1882 — Жорж Брак (ум.1943), французский живописец, график, сценограф, скульптор, декоратор, один из основателей кубизма.
 1886 — Иосиф Ахрон (ум.1943), российско-американский скрипач и композитор.
 1888 — Инге Леманн (ум.1993), датский геофизик и сейсмолог.
 1891 — сэр Фрэнк Борепейр (ум.1956), австралийский пловец и политик, 6-кратный призёр Олимпийских игр, мэр Мельбурна
 1892 — Артур Лурье (при рожд. Наум Лурья; ум.1966), российско-американский композитор-авангардист.
 1894 — Герман Пынтя (ум.1968), румынский политик, мэр Одессы во время румынской оккупации города.
 1895 — Лариса Рейснер (ум.1926), российская революционерка, журналистка, писательница, дипломат.
 1896 — Шарль Фердинанд Паю де Мортанж (ум.1971), нидерландский спортсмен-конник, 4-кратный олимпийский чемпион.
 1898
 Павел Федосеенко (погиб в 1934), советский военный пилот-аэронавт, командир экипажа стратостата «Осоавиахим-1».
 Фридрих Эрмлер (наст.имя Владимир Бреслав; ум.1967), кинорежиссёр, актёр, сценарист, народный артист СССР.
 1899 — Пелагея Кочина (ум.1999), советский учёный в области гидродинамики, академик, Герой Социалистического Труда.

XX век 
 1905 — Стефания Станюта (ум.2000), белорусская актриса театра и кино, народная артистка СССР.
 1907 — Дафна Дюморье (ум.1989), английская писательница и биограф.
 1908 — Моисей Марков (ум.1994), советский физик-теоретик, академик.
 1923
 Исаак Шварц (ум.2009), советский и российский композитор, народный артист РФ.
 Николай Пастухов (ум.2014), актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 1928
 Николай Черёмухин (ум.2008), советский и украинский военный врач, один из ведущих организаторов спасательных мероприятий в зоне чернобыльской катастрофы.
 Эдуар Молинаро (ум.2013), французский кинорежиссёр и сценарист, лауреат премии «Золотой глобус».
 1932
 Завен Аршакуни (ум.2012), советский и российский живописец, график и сценограф армянского происхождения.
 Юрий Швырев (ум.2013), советский и российский кинорежиссёр и сценарист.
 1933 — Александр Кищенко (ум.1997), белорусский советский художник-монументалист, народный художник Беларуси.
 1934
 Алексей Салтыков (ум.1993), кинорежиссёр, сценарист, народный артист РСФСР.
 Юрий Морозов (ум.2005), советский футболист, российский футбольный тренер.
 1936 — Ксения Мяло (ум.2018), советский и российский политолог, публицист и общественный деятель.
 1937 — Роджер Желязны (ум.1995), американский писатель-фантаст польского происхождения.
 1939 — Харви Кейтель, американский киноактёр и продюсер.
 1941 — Ричи Валенс (наст.имя Рикардо Эстебан Валенсуэла Рейес; погиб в 1959), американский певец, композитор, гитарист, один из пионеров рок-н-ролла.
 1942 — Владимир Джанибеков, советский лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.
 1944 — Аман Тулеев, российский политик, бывший губернатор Кемеровской области (1997—2018).
 1950 — Стиви Уандер (наст.имя Стивленд Хардэуэй Моррис), американский певец, композитор, пианист, барабанщик, лауреат 25 премий «Грэмми».
 1956
 Александр Калери, российский космонавт, Герой России.
 Шри Шри Рави Шанкар, индийский гуру, духовный и гуманитарный деятель.
 1957 — Людмила Нильская, советская и российская актриса театра и кино.
 1960 — Ефим Александров (при рожд. Ефимиан Зицерман), российский певец, артист, режиссёр.
 1961 — Деннис Родман, американский баскетболист, игрок НБА, киноактёр («Колония»).
 1964 — Маша Распутина (при рожд. Алла Агеева), советская и российская эстрадная певица.
 1969 — Патрик Брайан (псевд. Бакетхэд), американский музыкант, гитарист-виртуоз, автор песен.
 1971 — Имоджен Бурмен, английская актриса.
 1977 — Саманта Мортон, английская актриса театра и кино, обладательница премии «Золотой глобус».
 1981 — Флоран Мот, французский певец, актёр и музыкант.
 1983
 Грегори Лемаршаль (ум.2007), французский певец.
 Анита Гёрбиц, венгерская гандболистка, призёр чемпионатов мира и Европы.
 Натали Кэссиди, английская актриса, певица, журналистка и телеведущая.
 Яя Туре, ивуарийский футболист, четырежды признававшийся лучшим футболистом года в Африке.
 1984 — Ханна Нью, английская модель и актриса.
 1985 — Иван Реон, британский актёр, певец и автор песен.
 1986
 Роберт Паттинсон, английский актёр театра и кино, модель и музыкант.
 Александр Рыбак, норвежский певец и скрипач белорусского происхождения, победитель конкурса «Евровидение-2009».
 Лина Данэм, американская актриса, писательница, режиссёр и продюсер.
 
 Марианне Вос, голландская велогонщица, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы.
 Кэндис Кинг (при рожд. Аккола), американская актриса кино и телевидения, певица, автор песен.
 Чхан Хе Джин, южнокорейская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по стрельбе из лука.
  — Пи-Кей Суббан, канадский хоккеист, олимпийский чемпион (2014).
 
 Штефан Крафт, австрийский прыгун на лыжах с трамплина, олимпийский чемпион (2022).
 Ромелу Лукаку, бельгийский футболист, лучший бомбардир в истории национальной сборной.
 Дебби Райан, американская актриса и певица.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 13 мая

До XIX века 
 189 — Лин-ди (р.156), 11-й император Восточной Хань.
 1029 — погиб Гарсия Санчес (р.1009), граф Кастилии (1017—1029), последний представитель династии Лара.
 1619 — Йохан ван Олденбарневелт (р.1547), нидерландский государственный деятель и дипломат.

XIX век 
 1819 — Давид XII (р.1767), царь Картли-Кахетии. Старший сын царя Георгия XII. Из династии Багратионов.
 1826 — Иоганн Баптист фон Спикс (р.1781), немецкий естествоиспытатель.
 1832 — Жорж Кювье (р.1769), французский зоолог.
 1871 — Даниэль Обер (р.1782), композитор, основоположник жанра французской «большой» оперы, автор бывшего французского гимна «La Parisienne».
 1878 — Джозеф Генри (р.1797), американский физик, открывший явление самоиндукции.
 1888 — Яков Головацкий (р.1814), украинский поэт, писатель, фольклорист.

XX век 
 1902 — Валерий Якоби (р.1834), русский живописец, академик, один из учредителей Товарищества передвижников.
 1916 — Шолом Алейхем (р.1859), еврейский писатель.
 1930 — Фритьоф Нансен (р.1861), норвежский полярный исследователь, лауреат Нобелевской премии мира (1922).
 1933 — Микола Хвылевой (р.1893), украинский писатель, публицист.
 1938 — Шарль Эдуар Гийом (р.1861), французский физик, лауреат Нобелевской премии.
 1946 — Алексей Бах (р.1857), советский биохимик и физиолог растений, академик, Герой Социалистического Труда.
 1956 — Александр Фадеев (р.1901), прозаик, критик, общественный деятель.
 1961 — Гэри Купер (р.1901), американский киноактёр.
 1974
 Хайме Торрес Бодет (р.1902), мексиканский писатель, общественный и политический деятель.
 Григорий Бояджиев (р.1909), советский театровед, театральный критик и педагог.
 1982 — Кара Караев (р.1918), азербайджанский композитор, народный артист СССР.
 1985 — Александр Микулин (р.1895), советский учёный, конструктор авиационных двигателей, академик АН СССР.
 1988
 Сергей Горшков (р.1910), адмирал флота, дважды Герой Советского Союза.
 Николай Макаров (р.1914), советский конструктор оружия, Герой Социалистического Труда.
 Чет Бейкер (р.1929), американский джазовый музыкант.
 1997 — Лори Ли (р.1914), английский поэт и прозаик.

XXI век 
 2001 — Разипурам Кришнасвами Нарайан (р.1906), индийский писатель.
 2002 — Валерий Лобановский (р.1939), советский и украинский футбольный тренер.
 2006 — Владислав Пази (р.1945), российский театральный режиссёр.
 2019 — Дорис Дэй (р.1922), американская певица и киноактриса.

Народный календарь, приметы 
Яков-звездоночный / Яков Тёплый
 В канун этого дня наблюдали за погодой: если ночь стояла тёплая и звёздная — жди хорошего урожая; ясный восход солнца предвещал жаркое лето.

См. также

Примечания

Литература 
 .